Kocia Górka – miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim
 Kocia Górka – wzniesienie w Gorcach
 Kocia Górka – wzgórze w gminie Drawsko Pomorskie